XIV чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 9 октября 2004 по 17 апреля 2005 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). На втором этапе в подгруппах за 1—4-е и 5—8-е места коллективы провели четыре тура по кругу с учётом очков, набранных на первом этапе.

1 этап 

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |6-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27.11||align=left rowspan=2|Маркохим — Азот|| 3:0 || 25:17 || 25:21 || 28:26 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|28.11|| 3:0 || 25:20 || 25:23 || 25:17 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27.11||align=left rowspan=2|Юракадемия — Локомотив Дн|| 1:3 || 20:25 || 24:26 || 28:26 || 21:25 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|28.11|| ''0:3 || 23:25 || 26:28 || 23:25 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27.11||align=left rowspan=2|Локомотив Х — Зарево|| 3:0 || 25:20 || 25:22 || 25:18 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|28.11|| 3:1 || 26:28 || 25:18 || 25:21 || 25:19 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27.11||align=left rowspan=2|Фемида — Крымсода|| 0:3 || 19:25 || 17:25 || 22:25 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|28.11|| 1:3 || 18:25 || 28:26 || 13:25 || 18:25 ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 Финальный этап 
 За 1—4-е места 

 За 5—8-е места 

 Переходные матчи 

 Призёры 
 «Локомотив» (Харьков) «Маркохим» (Мариуполь) «Азот-Спартак» (Черкассы)'''

Высшая лига

1 этап

За 1—4-е места

За 5—8-е места

Переходные матчи

Первая лига

Подгруппа А 

 «Фемиде-2» за неявки на три матча засчитаны поражения без начисления очков.

Подгруппа Б

1—8-е места

9—16-е места 

 «Фемиде-2» за неявки на семь матчей засчитаны поражения без начисления очков.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2004 год в волейболе
2005 год в волейболе